Андрей Шкаликов: Шкаликов, Андрей Андреевич (род. 1949) — советский и российский учёный-математик, специалист в области функционального анализа, член-корреспондент РАН (2019).
 Шкаликов, Андрей Валентинович (род. 1968) — советский и российский боксёр, спортивный телекомментатор.